Michael Hyatt ist der Name folgender Personen:

* Michael Hyatt (Schauspielerin), britisch-US-amerikanische Schauspielerin (eigentlich Charlene Hyatt)
 Michael Hyatt (Tischtennisspieler) (* 1970), jamaikanischer Tischtennisspieler